El Torneig de Shenzhen 2013, també conegut com a Shenzhen Gemdale Open 2013, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. L'edició inaugural se celebrà entre el 31 de desembre de 2012 i el 5 de gener del 2013 al Shenzhen Longgang Tennis Center de Shenzhen, Xina.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013